Аграрные законы:

 библейские аграрные законы;
 древнеримские ;
 современное .

Примечания